A kárminvörös szó jelentései:

 kárminvörös szín, a vörös szín egy árnyalata (Hexa-hármas: #960018)
 kárminvörös színezék, adalékanyag, amit főleg festékek, kozmetikumok, ételek színezésére használnak (kárminsav, E120)
 kárminvörös színű festék

Lásd még 
 kokcsinella, kárminvörös színű színezőanyag (amit a bíbortetűből vonnak ki)
 Kármin, keresztnév